Riga FC is een Letse voetbalclub uit de hoofdstad Riga. De jonge club heeft het Skontostadion als thuisbasis. De traditionele kleuren zijn lichtblauw en wit.

Geschiedenis
De club ontstond in 2014 als een fusie tussen twee clubs uit Riga: FK Dinamo (opgericht in 2000) en FK Caramba (opgericht in 2012). Als FC Dinamo/Caramba ging de fusieclub in 2015 van start in de 1. līga waar meteen het kampioenschap behaald werd. In 2016 werd de naam in Riga FC veranderd en speelt de club op het hoogste niveau in de Virslīga. In 2017 bereikte de club voor het eerst de Letse bekerfinale. In die eindstrijd verloor het na strafschoppen van FK Ventspils. In 2018 won de club zowel de landstitel als de beker onder leiding van Viktor Skrypnyk. Ook de twee seizoenen erna werd de landstitel binnengesleept.

Erelijst
Landskampioen
Winnaar: 2018, 2019, 2020
Beker van Letland
Winnaar: 2018

Eindklasseringen

|}

In Europa
 #Q = #voorronde, #R = #ronde, #PO = Play Offs, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

Uitslagen vanuit gezichtspunt Riga FC

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 14.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Letland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Externe links
 Officiële website

 
Letse voetbalclub